Комавож:

 Комавож (приток Малой Юръяхи) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Комавож (приток Большой Пулы) — река в РФ, протекает в Республике Коми, Ненецком АО. 
 Комавож (приток Юр-Яги) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.